Christian Mayer (1719-1783), astrónomo alemán de origen checo
 Christian Mayer (1972), esquiador austríaco